Сремско војводство може бити:

 Сремско војводство, историографски назив за државу сремског војводе Сермона (око 1018. године)
 Сремско војводство Радослава Челника, српско војводство у Срему, на челу са војводом Радославом Челником (1527-1530)
 Сремско војводство (Herzogtum Syrmien), геополитички појам из 18. века, који је обухватао Сремску жупанију и сремски део Војне границе
 Сремско војводство породице Одескалки, назив за властелинство сремских војвода из породице Одескалки (Odescalchi)

Види још 
 Срем (вишезначна одредница)
 Сирмијум (вишезначна одредница)